Luisa de Noruega y Dinamarca (Londres; 27 de septiembre de 1724-Copenhague; 19 de diciembre de 1751), fue reina consorte de  Dinamarca y de Noruega desde 1746, hasta su muerte, en 1751, como esposa del rey  Federico V. Luisa fue hija de los reyes Jorge II y Carolina, por lo tanto, fue princesa de Gran Bretaña y de Hannover, así como miembro de la familia real británica, desde su nacimiento hasta su muerte.

Biografía 

Nació en Leicester House, en Londres, siendo la menor de los hijos de los futuros reyes Jorge II de Gran Bretaña y de su consorte, la margravina Carolina de Brandeburgo-Ansbach, a la sazón príncipes de Gales. En 1727, cuando Louise tenía dos años, murió su abuelo, el rey Jorge I de Gran Bretaña, y su padre ascendió al trono como rey Jorge II.

Matrimonio 

El 11 de diciembre de 1743 contrajo matrimonio con el príncipe Federico, heredero de Dinamarca y Noruega. Junto a su marido, ascendió al trono el 6 de agosto de 1746. Al contrario de su predecesora, Luisa aprendió a hablar danés e hizo pública su decisión de educar a sus hijos en ese idioma, lo que la hizo popular entre sus súbditos. Tuvo que padecer el carácter libertino del rey, refugiándose en el cuidado de sus hijos y en obras de beneficencia. 

Tras sólo cinco años como reina, falleció repentinamente en 1751 durante su sexto embarazo, en el Palacio de Christiansborg. Fue sepultada en la Catedral de Roskilde. Sus pequeños hijos quedaron al cuidado de su hermana, María de Gran Bretaña, quien se desplazó desde Hesse-Kassel a Dinamarca.

Descendencia 
 Cristián (1745-1747).
 Sofía Magdalena (1746-1813), reina de Suecia como la consorte de Gustavo III.
 Guillermina Carolina (1747-1820), princesa de Hesse-Kassel como la esposa del elector Guillermo I.
 Cristián VII (1749-1808), rey de Dinamarca y Noruega.
 Luisa (1750-1831), esposa del príncipe Carlos de Hesse-Kassel.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Dinamarca del siglo XVIII con los Oldemburgo
Reinas consortes de Noruega del siglo XVIII con los Oldemburgo
Nobles de Reino Unido
Casa de Hannover
Mujeres de la época georgiana
Fallecidas por parto
Nacidos en Londres
Británicas del siglo XVIII